Барон Оттон Карлович фон Кистер (; ) — военнослужащий Русской императорской армии, генерал от кавалерии (1890), интендант Московского военного округа (1881—1889).

Биография 
Родился  года в семье камергера герцога Ангальт-Кётенского Карла Христиановича фон Кистера (1784—1861), поверенного в делах при российском дворе и возведённого в 1833 году с нисходящим потомством в баронское достоинство, перешедшего на российскую службу. Братья: действительный статский советник Карл Кистер (1820—1893) и полковник Вильгельм Кистер (1813—1855).

21 апреля 1844 года произведён в офицеры и находился в службе по армейской кавалерии.

28 марта 1871 года произведён в генерал-майоры и назначен окружным интендантом Финляндского военного округа.

С 1881 по январь 1889 года в чине генерал-лейтенанта был интендантом Московского военного округа.

23 октября 1890 года был уволен в отставку с производством в генералы от кавалерии.

Скончался  года в Санкт-Петербурге и похоронен на Новодевичьем кладбище.

Чины 
 полковник (1862)
 генерал-майор (28.03.1871)
 генерал-лейтенант (1881)
 генерал от кавалерии (23.10.1890)

Награды 
 Орден Святой Анны IV степени (1851)
 Орден Святого Станислава II степени (1861), императорская корона к ордену (1865)
 Орден Святой Анны II степени (1867)
 Орден Святого Владимира III степени (1873)
 Орден Святого Станислава I степени (1876)

Семья 

 Жена — Лидия Михайловна (в девичестве Нератова; 1826—1907), похоронена на Новодевичьем кладбище Санкт-Петербурга (участок 71 по плану 1885 года)
 Сын — Василий (1856—1908), подполковник, похоронен на Новодевичьем кладбище Санкт-Петербурга.
 Внучка — Анна (14.07.1892 — 13.04.1903) похоронена с отцом на Новодевичьем кладбище Санкт-Петербурга.

Примечания 

Генералы от кавалерии (Российская империя)